Labrum puede hacer referencia a:

 Labrum, nombre tradicional de la estrella δ Crateris de la constelación de Crater.
 Labrum acetabular. Estructura anatómica situada en la cadera.
 Labrum glenoideo. Estructura anatómica situada en el hombro.